‴ — знак, обозначающий:
 Тройной штрих — типографский знак.
 Линия — неметрическая единица измерения длины, равная  дюйма.
 В математике обозначение третьей производной функции в нотации Лагранжа.

См. также 
 знак  ′ 
 знак  ″